Herbert Vissers College, middelbare school in Nieuw-Vennep
 Hollandia Victoria Combinatie, voetbalclub uit Amersfoort
 HVC '10, voetbalclub uit Hoek van Holland
 HVC (afvalbedrijf), een afvalbedrijf in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland
 HV Compas, een handbalvereniging uit Barger-Compascuum